Miejscowości w USA:
 Rockwood – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Randolph
 Rockwood – wieś w stanie Maine, w hrabstwie Somerset
 Rockwood – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Wayne
 Rockwood – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Somerset
 Rockwood – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Roane
 Rockwood – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Chesterfield

Gminy w USA:
 Rockwood (ang. Rockwood Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Hubbard
 Rockwood (ang. Rockwood Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Wadena